Николай Костылев:
 Костылев, Николай Александрович (1871—1939) — советский металлург.
 Костылев, Николай Григорьевич (1931—1993) — советский тяжелоатлет.